Торіміди ,  Torymidae  — родина ос з надродини Chalcidoidea, родин Cynipidae, Tanaostigmatidae, Eurytomidae, Cecidomyiidae, Tephritidae, Psyllidae.
. Це невеликі перетинчастокрилі з рівними крилами, довжина тіла яких становить від 1 до 8 міліметрів (без яйцеклада). Torymidae часто мають металево-зелене, блакитне, спижеве або фіолетове забарвлення, багато видів частково жовті. Поверхня тіла переважно гладка. Вусики мають одинадцять сегментів. Тергіти восьмого і дев'ятого сегментів розділені чіткою перетинчастою суглобовою ділянкою. Існує понад 960 видів у 70 родах, поширених у всьому світі. Має дві підродини: Megastigminae (174 види) і Toryminae (808 видів).

Багато видів є паразитоїдами, галотворними комахами. Деякі є паразитоїдами інших паразитоїдів, а деякі є травоїдними, іноді захоплюючи гали, утворені іншими комахами. Серед Chalcidoidea вони виділяються тим , що мають черевцеві відростки (відросток на кінці черевця комах). Стегнова кістка задніх ніг зазвичай помітно потовщена. Яйцеклад довгий і може бути довшим за черевце. Вони використовують його для проколювання галів або інших тканин рослин. У деяких видів самки відкладають яйця безпосередньо в кокон лялечки, в якій вони паразитують.

Спосіб життя 
Як правило, це - ідобіонти: подальший ріст і розвиток хазяїна не відбувається після того, як паразит відклав яйця. Паразитують на личинках і лялечках жуків, перетинчастокрилих, двокрилих і метеликів. Часто живуть у схованках (у насіннєвих коробочках або стеблах рослин). Кілька видів є яєчними паразитоїдами (деякі паразитують у яйцях богомолів). Деякі види, такі як рід Monodontomerus, є ектопаразитоїдами, тобто харчуються ззовні господаря. Більшість видів зароджуються в насінні хвойних дерев, усередині шишок. Вони утворюють монофілетичну групу з поширенням у Голарктиці, включаючи 21 вид Megastigmus також у Європі, на Близькому Сході та в Північній Африці. Дуже небагато видів харчуються насінням квіткових рослин родин Rosaceae і Anacardiaceae. У підродині є також види паразитів, майже всі з яких мешкають в Австралії. У Torymidae є також частково фітофаги, наприклад у європейських видів роду Torymus. У роду Torymus є також види, які спеціалізуються на хвойних шишках, паразитують на личинках галиць. Деякі  можуть споживати нектар.

Список літератури 
 Henri Goulet, John T. Huber: Hymenoptera of the world: ідентифікаційний посібник для родин. Дослідницький відділ, сільське господарство Канади, публікація 1894/E, 1993. 668 стор. ISBN 0-660-14933-8.
 Гері А. П. Гібсон, Джон Теодор Хубер, Джеймс Брейден Вуллі: Анотовані ключі до родів Nearctic Chalcidoidea (Hymenoptera). NRC Research Press, 1997. ISBN 978-0-660-16669-8.
 https://www.nhm.ac.uk/our-science/data/chalcidoids/torymidae.html

 https://commons.m.wikimedia.org/wiki/Category:Torymidae